Ruta 19 o Carretera 19 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 19 (Argentina).
 Ruta Nacional A019, en la Provincia de Córdoba.
 Ruta Provincial 19, en la Provincia de Salta, parte de la traza de la antigua Ruta Nacional 57.
 Ruta Provincial 19, en la Provincia de Santa Cruz.

Colombia 
 Ruta Nacional 19.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 19.
 Ruta Estatal de California 19.
 Ruta de Illinois 19.
 Carretera de Nebraska 19.

Uruguay 
 Ruta 19.

Ruta 019